Kwilu oder Kouilou ist der Name mehrerer Flüsse in Zentralafrika sowie von Regionen, welche nach diesen Flüssen benannt sind. Die Schreibweise Kwilu, welche in der Demokratischen Republik Kongo verwandt wird, entspricht den Normen des Afrika-Alphabetes. In der Republik Kongo folgt man mit der Schreibweise Kouilou dem Normen der französischen Orthographie, welche das Digramm ou für den Laut /u/ des Internationalen Phonetischen Alphabets verwendet. 

 Kwilu (Fluss) (oder Cuilo auf portugiesisch), Fluss in der Demokratischen Republik Kongo und Angola, Zufluss des Kwango im Flusssystem des Kongo
 Kwilu (Provinz) in der Demokratischen Republik Kongo
 Kwilu (Mayombe), Fluss in der Demokratischen Republik Kongo im Bezirk Katarakt, Kongo Central, Zufluss des Kongo, auf portugiesisch Cuilo
 Kouilou (Fluss) oder Kwilu, im Departement Niari auch Niadi oder Niari, Fluss in der Republik Kongo; 1887 vom Kongo-Freistaat an Frankreich abgetreten
 Kouilou, Departement in der Republik Kongo.